Sieren ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Sieren (* 1967), deutscher Journalist, Korrespondent, Dokumentarfilmer und Autor